Nemțeni este un toponimic pentru următoarele locuri și așezări omenești:
în România:
Nemțeni este fosta denumire a satului Bărăști din județul Suceava
în Republica Moldova:
Nemțeni, sat în raionul Hîncești
rezervația naturală Nemțeni